

Geografia 
 Sieg – affluente destro del Reno che scorre nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Trent Sieg – giocatore statunitense di football americano
 Victor Sieg – compositore e organista francese

Altro 
 Sieg Heil – frase in lingua tedesca che letteralmente significa "saluto alla vittoria"
 Sieg Howdy! – album dei Melvins pubblicato nel 2005 dalla Alternative Tentacles